Jan Lindqvist kan syfta på:

 Jan-Erik "Bumba" Lindqvist (född 1939), svensk musiker i Trio me' Bumba
 Jan Lindqvist (regissör) (född 1941), svensk filmregissör 
 Janne Lindqvist (född 1969), svensk litteraturvetare

Se även 
 Lindqvist